Il y a plusieurs téléfilms diffusés sous ce titre : 
Jésus réalisé aux États-Unis par Roger Young en 1999 avec Jeremy Sisto dans le rôle de Jésus
Jésus réalisé en France par Serge Moati en 1999 avec Arnaud Giovaninetti dans le rôle de Jésus, d'après l'essai très contesté de Jacques Duquesne.